Мейстріліга 2012 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вперше здобув Нимме Калью.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Флора взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Естонії 2012—2013
2. Клуб Таммека залишився на наступний сезон у елітному дивізіоні тому, що Вільянді був розпущений наприкінці сезону.

Позначення:

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/17 листопада 2012

|}

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2012
Естонія